Boras ou Borås peut faire référence à :
 Borås, ville située dans le comté de Västra Götaland et dans la province historique de Västergötland, en Suède.
 , peuple amazonien du Pérou et dans les régions proches du Sud-Est de la Colombie et du Brésil.